David Jonassen – pedagogista statunitense
 Emil Jonassen – ex calciatore norvegese, difensore
 Kenneth Jonassen – ex giocatore di badminton danese
 Jess Jonassen – giocatore di cricket australiano